«One Fish, Two Fish, Blowfish, Blue Fish» () — одиннадцатый эпизод второго сезона мультсериала «Симпсоны», премьера которого состоялась 27 января 1991 года.

Сюжет 
Мардж приготовила колбасный хлеб, традиционный по всем четвергам. Лиза предлагает сходить куда-нибудь, чтобы их жизнь не была такой однообразной. Гомер долгое время не соглашался, но в конце концов поддался уговорам Лизы. Семья отправилась в японский ресторан.

Там Гомер, поначалу скептически относившийся к японской кухне, после дегустации нескольких суши решает заказать всё, что есть в ресторане. Последним он заказывает фугу или рыбу-собаку: ядовитую рыбу, которую правильно может приготовить только повар, специально учившийся этому. Однако к шеф-повару приехала Эдна Крабаппл, и рыбу пришлось готовить ученику. Придя обратно, Шеф-повар увидел, что Гомер съел ядовитую часть рыбы. Ему срочно вызвали скорую. Доктор Хибберт объявил, что Гомеру осталось жить всего сутки. Готовясь к своему последнему дню, Гомер составил список дел, которые он хочет сделать в этот день. Следующий его день был крайне насыщен: он разговаривал с Бартом, как мужчина с мужчиной, слушал, как Лиза играет на саксофоне, уделил время своему отцу. В то же время он не успел сделать некоторые вещи: встать в шесть утра, чтобы посмотреть восход солнца, и посадить дерево.

Он потратил слишком много времени на отца и, спеша на машине домой, был арестован полицией и посажен в тюрьму. В результате у него не получилось провести ужин с семьёй, и он приступил к своему последнему заданию: «быть интимным» с Мардж.

Ночью, когда вся семья спала, он пошёл на первый этаж начал слушать Библию, читаемую Ларри Кингом.

Утром Мардж обнаружила Гомера скорчившимся в кресле. Она подумала, что он умер, но, подойдя к нему, убедилась в обратном. Гомер, проснувшись, был вне себя от счастья и обещал жить самой полной жизнью. Через миг мы видим, как он проводит свою жизнь после этого происшествия: ест чипсы и смотрит телевизор.

Интересные факты 
 Как и во всех аналогичных случаях, через несколько секунд после того, как Гомер побрился, у него снова появляется щетина.
 В ресторане одну из песен караоке пел человек, представившийся Ричардом Сакаи. Ричард Сакаи — один из сценаристов Симпсонов.
 В больнице висит вывеска для проверки зрения, однако же порядок букв там не соответствует настоящим таблицам для проверки зрения.
 На двери подвала Фландерсов написано: «Благослови, Господь, этот беспорядок».
 Эйб называет Гомера младшеньким. Возможно это отсылка к сводному брату Гомера Герберту Пауэлу, который появился в сериале позднее.
 Сначала подразумевалось, что Гомер будет страдать на следующий день от тех поступков, которые он делал в «последний день своей жизни».
 Сушисты должны проработать несколько лет, прежде чем им разрешат пройти жесткие тесты для получения сертификата на приготовление и подачу рыбы-фугу. Императору Японии запрещено законом есть фугу из соображений его безопасности. Также фугу запрещена в Европейском Союзе по причине его токсичности.

Культурные отсылки 
 Песня, исполненная Ричардом Сакаи — интерпретация песни Шер «Gypsys, Tramps & Thieves» .
 Песня, которую исполняют Барт и Лиза в караоке-баре — из фильма «Шафт».
 Сцена, где Гомер узнает, что он отравлен — отсылка к фильму «Мёртв по прибытии».
 Памфлет «Итак, вы собираетесь умирать» — отсылка к фильму «Весь этот джаз».
 Название серии — отсылка к книге Доктора Сьюза «Одна рыбка, две рыбки, красная рыбка, голубая рыбка».
 Сцена, где Гомер бежит домой к Мардж и выкрикивает её имя — отсылка к фильму «Выпускник».
 Свиные кожурки, которые ест Гомер в самом конце серии — отсылка к одной из песен Ричарда Гоеринга, где есть такие слова: «пачка свиных кожурок сведёт меня в могилу».
 5 предсмертных стадий, которые должен пройти Гомер — отсылка к книге психолога Элизабет Кюблер-Росс «О смерти и умирании» ().

Производство 
Финал, в котором Гомер говорит Мардж, что собирается жить полной жизнью (за которым следует вырезанная сцена, где он смотрит боулинг по телевизору и ест свиные корочки), не должен был быть оригинальным концом серии. Первоначально предполагалось, что Гомер устроит барбекю, чтобы отпраздновать переживание своего предсмертного опыта и узнать, что люди, которых он разозлил, когда он думал, что умрет, хотят возмездия за его поступки. Этот финал был отменен из-за нехватки бюджета и времени.

Ссылки 

Рисованные мультфильмы США 1991 года